Бугаенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Бугаенко, Валерий Николаевич (1951—2011) — руководитель Федерального агентства связи в 2007—2011 гг.
 Бугаенко, Дмитрий Никитович (1930—2011) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Бугаенко, Леонид Григорьевич (1911—?) — советский партийный деятель, председатель Винницкого облисполкома.
 Бугаенко, Фёдор Дмитриевич (1929—1992) — советский скульптор, заслуженный художник РСФСР.

См. также 
 Бугаенков